Frankie steht für:
 eine Form des Vornamens Frank
 den tropischen Sturm Frankie
 Frankie (Film), französischer Film von Ira Sachs
 Frankie (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2013)

Frankie ist der Familienname folgender Personen:
 Kat Frankie (* 1978), australische Sängerin und Songwriterin